Lubna, Lobna ou Loubna (en ) est un arbre donnant du miel ou arbre sacré au paradis. Le nom du Liban, pays du Proche-Orient, tire son origine de cet arbre.

Le nom du Liban et celui de Loubna - Oliban, encens, sont associés, non que le Liban produisit une résine aromatique, c'était une spécialité du Yémen, mais on y cultivait un arbre, l'aliboufier (Styrax officinalis), dont l'écorce entrait dans la fabrication de l'encens. Nul doute aussi que les Phéniciens produisaient et vendaient de l'encens aux Grecs. L'encens était réputé aider les prières vers le ciel, d'où l'expression grecque sto libano qui a donné Oliban.

Un autre rapprochement entre Loubnan, Oliban étant un patronyme plutôt chrétien, qui dérive du nom du Liban. Le nom du Liban est souvent rapporté aussi à laban, présent dans toutes les langues sémitiques au sens de blanc et expliqué par les neiges qui recouvrent se montagnes en hiver et à la calotte de neiges éternelles sur le Mont Sannine.
 Loubna

 Secrétaire d'Al-Hakam II, Lubna est une intellectuelle andalouse du  qui a, avec le médecin Hasdaï ibn Shaprut, joué un rôle fondamental dans l'organisation de la célèbre bibliothèque califale de Cordoue grâce à ses connaissances dans les domaines des mathématiques et de la poésie. Possédant  également une grande maîtrise de l'art calligraphique, elle compte, aux côtés de Fatima parmi les deux plus grandes copistes de l'atelier de la bibliothèque.
 Il désigne aussi le benjoin un arbuste d'où l'on extrait le styrax, une résine très parfumée dont on se sert pour fabriquer de l'encens.
 C'est également une plante médicinale, qui facilite entre autres la circulation, la cicatrisation, la respiration, la détente.
 (8298) Loubna est un astéroïde.

Voir aussi